Rondotia är ett släkte av fjärilar. Rondotia ingår i familjen silkesspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silkesspinnare
Rondotia